Jahrhunderthalle (Wrocław)
Jahrhunderthalle (Bochum)
Jahrhunderthalle (Frankfurt)